The Anarchist Library är ett känt internetbibliotek som tillgängliggör och arkiverar gratis anarkistisk litteratur.

Litteratur 
The Anarchist Library samlar litteratur som opponerar sig mot såväl staten som kapitalet och politiken.

Se även 

 Antipolitik
Marxists internet archive

Källor 

Anarkism
Digitala bibliotek
Politiska webbplatser